The Elders — американская фолк-рок-группа из Канзас-Сити, Миссури.
Эта группа выпустила пять студийных альбомов — «The Elders», «Pass It on Down», «American Wake», «Racing the Tide», «Gael Day», три концертных альбома — «The Best Crowd We Ever Had», «Live at the Gem», «Alive and Live in Ireland», и один сборник — «The Best of The Elders Volume 1».

Состав

Текущие участники 
 Йэн Бирн — вокал, бойран, перкуссия
 Норм Дейлор — бас-гитара, банджо, гитара, вокал
 Брент Ход — скрипка, мандолина, клавишные, вокал
 Джо Миквелон — клавишные
 Стив Филлипс — гитара, мандолина, вокал
 Томми Сатерлэнд — ударные, перкуссия

Бывшие участники 
 Майкл Блисс — вокал, бас-гитара
  — ударные
 Рэнди Рига — аккордеон
 Бретт Гибсон — аккордеон

Биография 
Группа «The Elders» была образована в Канзасе, в 1998 году. Её основателями были харизматичный Йэн Бирн, уроженец графства Уиклоу, Ирландия, а также американцы Норм Дейлор, Брент Ход, Стив Филлипс и Бретт Гибсон. Стив Филлипс раньше был в составе канзасской группы . Сам Бирн определял стиль своей будущей группы как «что-то вроде альтернативного рода с ирландским влиянием»

Первый альбом был выпущен ими в 2000 году на собственном лейбле Pub Tone. В августе 2002 года к группе вместо Томми Двайера присоединился ударник Томми Сатерлэнд. С момента записи альбома «Racing the Tide» в группе участвует Джо Миквелон.

Группа была хэдлайнером многих фестивалей в таких городах, как Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго и Денвер. Песни «The Elders» находятся в ротации более 120 радиостанций.

Дискография 
  (2000)
  (2002)
  (2004)
  (2004)
  (2005)
  (2006)
 Alive and Live in Ireland (2007)
 Gael Day (2009)
 The Best of The Elders Volume 1 (2010)

Отзывы критиков 
«The Elders» — просто лучшая из современных ирландских групп в Америке! Да что там, они просто ВЕЛИКАЯ группа!! Послушайте их вживую и вы поймёте, почему у них столько поклонников везде, где они выступали."

 
«Музыка „The Elders“ далека от обычной. Высокое качество музыки и текста их песен будет держаться в вашей голове ещё долго после того, как последний трек проиграет.»

«Ключ группы к успеху — в их способности писать оригинальные песни, которые звучат так же вечно и оригинально, как и старинные джиги и барабаны, которые вдохновляют их.»

«The Elders» обладают удивительным и подлинным ирландским звуком."

«Твёрдые 11.5 на 'бесшабашном' конце шкалы от 1 до 10.»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 The Elders на Facebook.com
 The Elders на MySpace.com
 Рецензия на альбом Racing the Tide
 Рецензия The Pitch Music на альбом Racing the Tide
 История группы

Фолк-рок-группы
Музыка Ирландии